Abbotsford est un nom propre toponyme.

Localités 

 Abbotsford, banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud ;
 Abbotsford, banlieue de Sydney, dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Abbotsford, banlieue de Melbourne, dans l'État australien de Victoria ;
 Abbotsford, ville de la province canadienne de Colombie-Britannique ;
 Abbotsford, banlieue de Dunedin, dans la région d'Otago, en Nouvelle-Zélande ;
 Abbotsford, commune du Wisconsin, aux États-Unis.

Circonscription 

 Abbotsford, circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Colombie-Britannique, incluant la ville d'Abottsford (cf. supra).

Édifice 
 Abbotsford, demeure historique, située près de Melrose (Écosse), dans laquelle a vécu l'écrivain britannique Walter Scott

Voir aussi
 Saint-Paul-d'Abbotsford, municipalité canadienne du Québec, au Canada